Ма́ткасе́лькя () — топоним.

 Маткаселькя — посёлок в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.
 Маткаселькя — узловая станция на линии Сортавала — Суоярви I.
 Маткаселькя — гора в Финляндии. .